Tomcat (englisch für Kater, die männliche Katze) steht für:
 Apache Tomcat Webserver, der Java Servlets und JavaServer Pages unterstützt
 Grumman F-14 Tomcat, US-amerikanisches Kampfflugzeug
 Rover 220 Turbo Coupé, englisches Automodell der Rover 200er-Serie
 Kawasaki ZX-10 Tomcat, japanisches Motorrad

Siehe auch:
 Tomcats